Dans le monde imaginaire des Royaumes oubliés, Taulmaril est l'arc de Cattie-Brie, fille adoptive du roi nain Bruenor Marteaudeguerre et compagnon du célèbre ranger drow Drizzt Do'Urden.

Général 

Taulmaril Cherchecœur est un arc qui fut offert à Mithril Hall par Dame Anariel, il y a de cela des siècles. Il est fait d'un bois ensorcelé de telle sorte qu'il ne peut se briser ou être éraflé, mais le plus fantastique est son carquois, qui contient vingt flèches d'argent, et dont le stock se reconstitue magiquement. Ainsi, son possesseur n'est jamais en manque de flèches.

On le crut perdu après la chute de Mithril Hall, mais lors de sa reconquête, ce fut Régis qui le retrouva. Bruenor, nouveau roi de Mithril Hall, décida d'en faire don à sa fille adoptive, Cattie-Brie.

Caractéristiques 

Outre le fait que les flèches soient infinies, celles-ci sont enchantées, probablement par un sort de nature électrique et de fait, infligent plus de dégâts que des flèches normales. Elles sont même capables de transpercer une certaine épaisseur de pierre.

Artefact des Royaumes oubliés
Arme de fiction